Серге́й Колычев:
 Колычев, Сергей Валерьевич (род. 1988) — российский футболист.
 Колычев, Сергей Фёдорович (1787—1854) — русский подполковник, участник Отечественной войны 1812 года, кавалер ордена святого Георгия 4-й степени.